Die Lombardei-Rundfahrt 1974 war die 68. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen fand am 12. Oktober 1974 über eine Distanz von 266 km statt. Der Sieger wurde Roger De Vlaeminck vor Eddy Merckx und Tino Conti.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Lombardei-Rundfahrt
Radrennen 1974